Pálvölgyi János magyar nemzetközi labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása
1980-ban lett a legfelső szintű labdarúgó-bajnokság játékvezetőinek tagja.  A tavaszi bajnoki fordulók egyikén, a Pécsi VSK–Székesfehérvári MÁV Előre (1–0) találkozón debütálhatott. A nemzeti játékvezetéstől 1982-ben, a Zalaegerszegi TE–Diósgyőri VTK (3–1) NB I-es bajnoki mérkőzésen búcsúzott. Első ligás mérkőzéseinek száma: 39

Források 
 Nemzeti Sport - 1999. január 17.

Magyar labdarúgó-játékvezetők
A 20. században született személyek
Élő személyek